Pläschke ou Plaeschke est un nom de famille porté notamment par :

  (1928-2002), indologue
 Moritz Pläschke (1817-1888), peintre
  (1847-1914), libraire

Voir aussi